Ульф Хильшер (, 30 ноября 1967, Нойбранденбург, Мекленбург-Передняя Померания) — немецкий бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Германии в 1990-х годах. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, чемпион мира и Европы.

Биография 
Ульф Хильшер родился 30 ноября 1967 года в коммуне Нойбранденбург, земля Мекленбург-Передняя Померания. С юных лет увлёкся спортом, пошёл в лёгкую атлетику, в частности, занимался бегом с барьерами. Показав неплохие результаты, в 1994 году решил попробовать себя в бобслее, присоединился к четырёхместному экипажу титулованного пилота Вольфганга Хоппе и сразу же выиграл с ним национальное первенство Германии.

Закрепившись в составе, отправился защищать честь страны на Олимпийские игры в Лиллехаммер, где кроме Хоппе в их команду вошли также разгоняющие Рене Ханнеман и Карстен Эмбах. Их четвёрка финишировала третьей и завоевала тем самым бронзовые медали.

Наиболее успешным для Ульфа Хильшера оказался 1995 год, когда со своим четырёхместным бобом он одержал победу на чемпионате мира в Винтерберге и выиграл золото европейского первенства. Последнюю медаль завоевал в 1996 году, приехав вторым на чемпионате Европы. Ввиду резкого подъёма немецкой сборной Хильшер уже не мог конкурировать с молодыми бобслеистами, поэтому принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Ссылки 
 Список призёров чемпионата мира на официальном сайте FIBT 
 Ульф Хильшер   — результаты олимпийских выступлений на sports-reference.com

Родившиеся в Нойбранденбурге
Бобслеисты Германии
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею